Der Cowboy ist der Titel von
 Der Cowboy (1925), US-amerikanische Filmkomödie von Buster Keaton
 Der Cowboy (1971), US-amerikanischer Western von Cliff Robertson
 Der Cowboy – Ein großer Polizist, französische Kriminalkomödie von Georges Lautner